— венгерский политический деятель.
 Перцель, Дежё (1848—1913) — австро-венгерский политический деятель.
 Перцель, Мор (1811—1899) — венгерский военный деятель.

Примечания